Trinisaura — род травоядных орнитоподовых динозавров из позднего мела Антарктиды. Типовой и единственный вид Trinisaura santamartaensis назван и описан Родольфо Кориа и коллегами в 2013 году. Родовое имя дано в честь доктора Trinidad Diaz — пионера геологических исследований Антарктического полуострова. Видовое имя дано по названию местонахождения Santa Marta Cove на острове Джеймса Росса, где нашли голотип.

История исследования 
Голотип MLP08-III-1-1 обнаружен в 2008 году в местонахождении Santa Marta Cove в слоях формации Snow Hill Island, датированных верхним кампаном (около 80—72 млн лет назад), остров Джеймса Росса, Антарктида. Голотип представляет собой расчленённый и частичный скелет, включающий один неполный спинной позвонок, три тела крестцовых позвонков, семь хвостовых позвонков; два неполных тела спинных рёбер, одну проксимальную гемальную дугу, неполный правый скапулокоракоид, неполную правую плечевую кость, две пястные кости, обе подвздошные кости, правую лобковую кость, правую седалищную кость, правую бедренную кость, дистальную часть правой большеберцовой кости, неполную третью плюсневую кость, первую фалангу третьего пальца ноги, две фаланги четвёртого пальца ноги и неопределённые фрагменты.

У единственного спинного и всех хвостовых позвонков дуги полностью срослись с телами, хотя тела крестцовых позвонков разделены и изолированы. Тем не менее, принимая во внимание, что лопатка и коракоиды крепко сращены, предполагается, что Trinisaura представляет собой полувзрослую особь.

Описание 
Trinisaura отличается от остальных орнитоподов наличием одной аутапоморфии: игольчатый акромиальный отросток лопатки с острым латеральным гребнем, длина которого больше, чем у других орнитоподов; и комбинацией следующих признаков: рудиментарный дельтопекторальный гребень представлен в виде утолщения на антеролатеральном крае плечевой кости (конвергентный с Talenkauen santacrucensis и Anabisetia saldiviai), тело плечевой кости сильно наклонено в латеральном направлении (конвергентный с Talenkauen, Anabisetia и некоторыми представителями маргиноцефалов), седалищная кость слегка изогнута по всей длине (конвергентный с некоторыми маргиноцефалами).

Длина Trinisaura была примерно 1,5 м, что сопоставимо с длиной Anabisetia или взрослым экземпляром Gasparinisaura cincosaltensis.

Филогения 
Для выяснения филогенетического положения Trinisaura был проведён анализ, основывающийся на матрице данных, состоящей из 230 признаков для 52 таксонов. В результате Trinisaura занимает сестринскую позицию к Anabisetia и более продвинутым Euiguanodontia. Trinisaura более продвинут, чем Thescelosaurus и помещается внутри клады, включающей всех южноамериканских негадрозавровых орнитоподов, известных на момент исследования.

Кладограмма на основе анализа Coria и коллег, 2013:

В 2015 году для выяснения филогенетического положения другого антарктического орнитопода Morrosaurus был проведён анализ на основе той же матрицы данных, состоящей из 230 признаков для 52 таксонов. В результате Trinisaura попадает в кладу Elasmaria с другими южноамериканскими и антарктическими негадрозавровыми орнитоподами, за исключением Gasparinisaura.

Кладограмма на основе анализа Rozadilla и коллег, 2015:

Примечания 

Iguanodontia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Антарктики
Фоссилии, описанные в 2013 году